Socrates ou Socrate est un nom propre, un sigle ou un acronyme qui peut renvoyer à :

Prénom et patronyme 
Socrates ou Socrate est un prénom masculin d'origine grecque, désuet.

Socrates ou Socrate est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Socrate (), et Denis, bourreaux repentis de saint Théodore et saint Philippe martyrisés à Pergé en Pamphylie, au sud de l'actuelle Turquie ; fêtés le 20 septembre.

Personnage de l'Antiquité 
 Socrate, un philosophe grec.
 Socrate le Scolastique dit « de Constantinople », un historien né à Constantinople.

Personnalités portant ce prénom 
 Sócrates (1954-2011), un footballeur brésilien.
 Socrate, nom de guerre de Lazare Rachline (1905-1968) dans la Résistance
 Sokratis Giolias, un journaliste d'investigation grec assassiné en 
 Socrate Petteng, connu sous le pseudonyme de Mac Tyer, rappeur.

Personnalités portant ce patronyme 
 José Sócrates, Premier ministre du Portugal.

Arts 
 Socrate, une œuvre musicale pour voix et piano d'Erik Satie.
 Socrate, un téléfilm de Roberto Rossellini sorti en 1971.
 Socrate Éditions Promarex, une maison d'édition scientifique.

Sigle ou acronyme 
 Socrates, un programme d'éducation de l'Union européenne.
 Socrate (SNCF), un programme de réservation de la SNCF lancé en 1993.
 Socrate (DGA), un programme d'infrastructures de communication de l'armée française.

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de titre